Животное — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматривается в качестве биологического царства. Ныне широко распространена практика, особенно в юридических документах, употребления слова «животное» в значении «млекопитающее».

Фильмы 

 «Животное» — США, 2001.
  — США, 2005.
  — Филиппины, 2012.
 «Животное» — США, 2014.
  — Германия, 2017.
Телевидение
  — южнокорейское телешоу 2015 года.

Прочее 
''См. также: 
  — прозвище нескольких людей, в т. ч.:
  (род. 1947) — японский рестлер.
  — маппет.

См. также 
 Animal
 Animals
 Зверь (значения)

Примечания